Sågen är namnet på flera platser i Sverige:
 Sågen, Södermanland - en del av Haninge kommun 
 Sågen, Vansbro kommun - en ort i Vansbro kommun
 Sågen, Åre kommun - en by i Åre kommun
 Sågen, Torsåkers socken, Gästrikland – en by  i Torsåkers socken i Hagfors kommun